MMT kan syfta på:
MMT Group, ett svenskt marint ingenjörskonsultföretag i Göteborg
Magical Mystery Tour, musikalbum av The Beatles
Malmö Mekaniska Tricotfabrik, före detta textilindustri i Malmö
Medicinsk massageterapi
Mini Mental Test, test för skattning av kognitiva funktioner
Modern Monetary Theory, ekonomisk teori